Rademachergang, historisch vereinzelt auch Rademacher Gang geschrieben, steht für:

 Rademachergang (Hamburg), historische Gasse in Hamburg-Neustadt, siehe Liste der Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg-Neustadt#R
 Rademacher Gang (Lübeck), historischer Verkehrsweg in der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Rademacherstraße